I'm a Man (Je suis un homme en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

 I'm a Man, film américain réalisé par King Vidor en 1918 ;   
 I'm a Man, chanson de Bo Diddley sortie en 1955 devenue un standard du blues ;
 I'm a Man, chanson de The Spencer Davis Group sortie en 1967, reprise par le groupe Chicago en 1969.